Segovia kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Segovia (ort), Antioquia, 
 Segovia (kommun), Antioquia, 
 Marsella (ort i Colombia, Risaralda, lat 4,94, long -75,74),

Spanien 

 Provincia de Segovia, provins, Kastilien och Leon, 
 Segovia – kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia,

Personer 
 Josefa Segovia (död 1851), mexikansk kvinna avrättad för mord
 Andrés Segovia (1893–1987, spansk gitarrist
 Coral Segovia (född 1972), spansk sångerska
 Mauricio Segovia (född 1977), chilensk fotbollsspelare

Övrigt 
 3822 Segovia, en asteroid